Mangion ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Mangion (* 1952), maltesischer Politiker
 William Mangion (* 1958), maltesischer Sänger